Pilangsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pilangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,60, long 108,22), 
 Desa Pilangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,50, long 108,32), 
 Desa Pilangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,41, long 111,05), 
 Desa Pilangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 110,55), 
 Desa Pilangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,70, long 108,54), 
 Desa Pilangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar